Menius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Menius
 Justus Menius